Aba (Abia) — cidade da Nigéria
 Aba (Hungria) — cidade da Hungria
 ABA (Applied Behaviour Analysis) ou análise do comportamento aplicada —  abordagem da psicologia comportamental
 Ácido abscísico
 Templo de Aba — templo d'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Aba, Nigéria
 Associação Brasileira de Antropologia — sigla ABA
 American Bar Association — Associação profissional dos advogados dos Estados Unidos
 American Basketball Association (1967–1976) - Liga de basquetebol profissional dos Estados Unidos

Aba
Desambiguações de topônimos